Station Perth (Australië), een spoorwegstation in de Australische stad Perth
 Station Perth (Schotland), een spoorwegstation in de Schotse stad Perth